Drocourt kan syfta på:
 Drocourt, Pas-de-Calais
 Drocourt, Yvelines